Diplodonta discrepans är en musselart som först beskrevs av Carpenter 1857.  Diplodonta discrepans ingår i släktet Diplodonta och familjen Ungulinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
discrepans